admiraal uit de Eerste Wereldoorlog; zie Maximilian von Spee
 kruiser uit de Eerste Wereldoorlog; zie SMS Graf Spee.
 zware kruiser uit de Tweede Wereldoorlog; zie Admiral Graf Spee